Sinpyeong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sinpyeong-dong, Gumi, stadsdel i Gumi, Norra Gyeongsang, 
 Sinpyeong-dong, Pyeongtaek, stadsdel i Pyeongtaek, Gyeonggi, 
 Sinpyeong-dong, Busan, stadsdel i Busan,